Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Amy Frazier era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 7–5, 6–4 contro Kimiko Date.

Teste di serie

  Kimiko Date (campionessa)
  Sabine Appelmans (primo turno)
  Amy Frazier (finale)
  Ai Sugiyama (semifinali)

 Naoko Sawamatsu (secondo turno) 
 Shi-Ting Wang (primo turno) 
 Yone Kamio (primo turno) 
 Marianne Witmeyer (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 1996